Petrus (lat. Petr) může znamenat:

 Antónia Petrusová (* 1934), slovenská lékařka a politička, poúnorová bezpartijní poslankyně
 David Petrus (* 1987), český fotbalový útočník
 Michael Petrus (* 1986), český ilustrátor a komiksový kreslíř
 Petrus van der Aa (1530–1594), vlámský právník
 Petrus de Cruce (Pierre de la Croix; 1270? – před 1347?), francouzský hudební skladatel a teoretik
 Petrus Christus (* kolem 1410 – 1476?), nizozemský renesanční malíř
 Petrus Plancius (Pieter Platevoet; 1552–1622), nizozemský astronom, kartograf a teolog
 Petrus Ramus (Pierre de la Ramée; 1515–1572), francouzský filozof a humanista
 Petrus Wilhelmi de Grudencz (1392– druhá polovina 15. století), polský hudební skladatel a básník
 Roman Petrus (* 1978), český politik, zastupitel a starosta Městské části Praha 8, člen ČSSD